Đurinac est un toponyme qui peut désigner :
Đurinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Đurinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava.